

Четек — місто, штат Вісконсин
 Четек — місто, штат Вісконсин